Zaga Mission, een computerspel
 Žaga (Bovec), een plaats in de Sloveense gemeente Bovec
 Žaga (Kamnik), een plaats in de Sloveense gemeente Kamnik
 Žaga (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče
 Zaga (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen